Новодонецкое — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Новодонецкое — прежнее название села Экенди Сабирабадского района.

Киргизия 
 Новодонецкое — село в Манасском районе Таласской области.

Украина 
 Новодонецкое — посёлок в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Новодонецкое — посёлок в составе города Доброполье Донецкой области.

См. также 
 Новодонецкий
 Новодонецкая